Binns ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Binns (1916–1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Graham Binns, britischer Heeresoffizier, Generalmajor
 Jack Binns (1884–1959), britischer Funker
 James Wallace Binns (* 1940), britischer Philologe für Mittellatein
 Jethro Binns (* 1984), walisischer Squashspieler
 Niall Binns (* 1965), englischer Dichter
 Pat Binns (* 1948), kanadischer Politiker und Diplomat
 Steve Binns (* 1960), britischer Langstreckenläufer
 Vivienne Binns (* 1940), australische Malerin

Siehe auch:

 Binz (Begriffsklärung)
 Bintz
 Binn (Begriffsklärung)